Mure (nautica), lato dal quale una barca a vela riceve il vento
La Mure, comune francese di 5.190 abitanti situato nella regione del Rodano-Alpi